Харьково — название населённых пунктов.

Россия 
 Харьково — посёлок в Павловском районе Алтайского края.
 Харьково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Харьково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Харьково — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Харьково — село в Талалаевском районе Черниговской области.

См. также 
 Харьково-Полтавское
 Харьково-Николаевская железная дорога
 Харьковка
 Харьков (значения)
 Харьковская
 Харьковский
 Харьковское